Manuel Fernandes (ur. 1951) – portugalski piłkarz występujący na pozycji napastnika, trener piłkarski
 Manuel Fernandes (ur. 1986) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika